Seetauglichkeit ist ein Begriff aus der Seefahrt. 

Er kann bezeichnen:
 Seetüchtigkeit, Eignung eines Handelsschiffes, zur See zu fahren
 CE-Seetauglichkeitseinstufung, CE-Norm, die die Seegängigkeit von Sportschiffen beurteilt